Heller (Sieg), afluent del Sieg
 Heller (moneda), moneda fraccionària 
 Frank Heller, pseudònim de Gunnar Serner (1886 - 1947), escriptor suec 
 Marcel Heller, futbolista alemany